Zubía steht für:
 Oscar Zubía (* 1946), ehemaliger uruguayischer Fußballspieler

La Zubia steht für:
 La Zubia, Gemeinde in der Provinz Granada, Spanien